22, A Million — третий студийный альбом американской инди-рок-группы Bon Iver, вышедший 30 сентября 2016 года на лейблах . Продюсерами были , April Base, Chris Messina.

Альбом получил положительные рецензии. Несколько изданий, включая такие как Pitchfork, Rolling Stone и The Guardian, — назвали его одним из лучших в 2016 году. Он также получил две номинации на премию Грэмми в категориях За лучший альтернативный альбом и Best Recording Package на 59-й церемонии в 2017 году.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 87 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic на основании 41 обзора.

Итоговые списки

Список композиций 

Замечания
 «22 (OVER S∞∞N)» включает сэмплы из песни «How I Got Over (Live)», написанной Clara Ward и исполненной Махалией Джексон.
 «10 d E A T h b R E a s T ⚄ ⚄» включает сэмплы из песни «Wild Heart», написанной и исполненной Стиви Никс

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Альбомы инди-рока
Альбомы Bon Iver